Zene
Control, Janet Jackson albuma
Control, Janet Jackson dala az azonos című albumról
Control – The Remixes, Janet Jackson albuma
Control – The Videos, Janet Jackons klipgyűjtemény kiadványa

Film
Control, 2007-es amerikai életrajzi film Ian Curtis életéről

Hasonló címmel
Kontroll, 2003-as magyar film